Le traité de paix franco-algérien de 1801 est un traité de paix conclu le  () entre la France, représentée Charles-François Dubois-Thainville, et la régence d'Alger, représentée par le dey Mustapha Pacha.

Texte du traité

Référence

Bibliographie 
 Pancoucke, Mercure de France, Volume 7
 E. Rouard de Card, Traités de la France avec les pays de l'Afrique du Nord, Paris 1906.
 La Décade philosophique, La Revue philosophique, littéraire et politique
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44155024/f1

Traité bilatéral